Катилл (Катил) — имя двух героев италийской мифологии, отца и сына, с которыми связывают основание латинского города Тибура (ныне Тиволи).

В поэзии 
В «Энеиде» Кор и Катилл-младший названы близнецами, братьями Тибуртия, которые участвовали в войне на стороне Турна. В бою Катилл убивает троянцев Иолая и Герминия.

Гораций упоминает «стены Катила» рядом с «рощами Тибура» и вспоминает, что Тибур был основан «аргосским гражданином». Катилла называют также Силий Италик и Стаций.

У мифографов 
Катон называл Катилла аркадянином, начальником флота Евандра.

Согласно иной версии Секстия, Катилл — сын аргосского прорицателя Амфиарая, которого после гибели отца дед Экл отсылал с родины в исполнение ритуала «священной весны», и у которого в Италии рождалось три сына: Тибурт, Кор и Катилл-младший. Они изгоняли сиканов и давали занятому городу название Тибур по имени старшего брата.

Плиний Старший отмечает, что на месте города Тибур, основанного сыном Амфиарая Тибурном, ещё раньше росли три каменных дуба. По рассказу Сервия, в Италию прибывали три брата Катилл, Кор и Тибур (или Тибурн), отца которых он не называет, и основывали город (с первым связано название горы Кателл или Катилл).

Дионисий Галикарнасский не называет этих мифических имён, но считает, что Тибур был основан аборигинами, а часть города ещё в его время называлась Сикеликон.

Источники 

 Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей. М., 2001. В 3 т. Т. 1. С. 306.
 Лексикон Рошера. Т.1. Стб. 856—857.

Италийская мифология